

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

900-е пне.